Альдо́на Миха́йловна Ненашева (род. 1929) — советский и российский скульптор. Член СХ СССР (1962) и МОСХ (1963).  Заслуженный художник РСФСР (1976). Народный художник РСФСР (1990).

Биография 
Родилась 22 августа 1928 года на станции Арчеда Волгоградской области.

С 1946 по 1954 годы обучалась на филологическом факультете Саратовского государственного университета и одновременно с 1947 по 1952 годы в —   Саратовском художественном училище, где её учителями по композиции и рисунку были — Н. М. Гущин и Э. Ф. Эккерт. С 1954 по 1959 годы обучалась на скульптурном факультете в Московском  художественном институте имени В. И. Сурикова, её учителями были — Н. В. Томский и А. А. Древин.

С 1958 года А. М. Ненашева становится участником республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок: в 1958 году — «40 лет ВЛКСМ», в 1960 году — 7-й Всесоюзной выставки дипломных работ, в 1962 году — Всесоюзной молодёжной выставки, в 1967 году — международной художественной выставки в Чехословакии, в 1965 и в 1970 году была участником — 2-й и 4-й  выставки «Советская Россия», за участие в 4-й выставке А. М. Ненашева была удостоена золотой медали, в 1972 году участница — Республиканской и Всесоюзной выставки «Скульптура малых форм» и Республиканской выставке «По родной стране», в 1996 году — «50 лет МООСХ». 

Наиболее значимые скульптурные работы А. М. Ненашевой были посвящены А. С. Пушкину и его окружению, а также окружающему бытию: керамика — «Пушкин», фарфор — «Пушкин-мальчик», «Мальчик», «Материнство» и «Цирк» и «Электричка», гипс — «В садах лицея», «Радость. Мир» и «Голова юноши», мрамор — «А. С. Пушкин», известняк — «Портрет Иноземцевой», «Солнышко» (1983 — бронза. Парк Музеон). Скульптурные работы А. М. Ненашевой находятся в музеях России, в частности в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве и Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге, в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева, Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике и Государственной Третьяковской галерее.

С 1962 года А. М. Ненашева была избрана — членом Союза художников СССР.  С 1963 по 1964 годы А. М. Ненашева — член  художественного совета по скульптуре, член совета по декоративно-прикладному искусству и председатель бюро секции скульптуры МОСХ.  С 1964 по 1965 годы — член художественного совета и заместитель председателя бюро секции скульптуры. С 1971 года — член Президиума Правления и с 1971 по 1976 годы — член Правления Московского союза художников.

В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР А. М. Ненашевой было присвоено почётное звание — Заслуженный художник РСФСР, в 1990 году — Народный художник РСФСР.

Награды 

 Народный художник РСФСР (1990) 
 Заслуженный художник РСФСР (1976)

Примечания

Литература 
 Народный художник РСФСР Альдона Ненашева : Скульптура / Авт. вступ. ст. и сост. Л. И. Нахова. -  : Сов. художник, 1990 г. — 14 с. — ISBN 5-269-00454-2
 Портрет в современной скульптуре : альбом / Е. В. Шмигельская. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987 г. — 126 с.

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Скульпторы России
Выпускники Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова
Выпускники Саратовского государственного университета
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Московского Союза художников